Zákoník může označovat:

právo 
 zákoník – kodifikace jednotlivých právních odvětví
 občanský zákoník – viz také občanský zákoník (rozcestník) (více významů)

československé právo 
 občanský zákoník (Československo, 1950)
 občanský zákoník (Československo, 1964)
 obchodní zákoník
 zákoník práce (Československo, 1965)
 hospodářský zákoník

české právo
 občanský zákoník (Česko, 2012)
 zákoník práce (Česko, 2006)
 trestní zákoník (Česko, 2009)

Velká Británie
 Krvavý zákoník

Francie
 Code civil – též Napoleonův občanský zákoník (1804)

Rakousko
 Všeobecný zákoník občanský – rakouský občanský zákoník (1811)

Německo
 Bürgerliches Gesetzbuch – německý občanský zákoník (1896)

Černá Hora
 Všeobecný majetkový zákoník knížectví Černá Hora

kanonické právo
 Kodex kanonického práva
 Kodex kánonů východních církví

historické zákoníky 
 Chammurapiho zákoník
 Zákoník Manuův
 Corpus iuris civilis
 Codex Theodosianus
 Salický zákoník
 Koldínův zákoník

řády (české právo)
 občanský soudní řád – více významů (rozcestník)
 trestní řád – více významů (rozcestník)
 soudní řád správní
 správní řád
 daňový řád

sbírky zákonů a právních předpisů
 říšský zákoník (Německo)
 říšský zákoník
 slovenský zákoník

lidé
 zákoníci – vykladači Starého zákona v Ježíšově době

Externí odkazy